Eniola Aluko (1987), Engels-Nigeriaans voetbalster
 Sone Aluko (1989), Nigeriaans-Engels voetballer